No sé puede referirse a:
«No sé», sencillo de la cantante peruana Amy Gutiérrez.
«No sé», sencillo de la cantante española Melody, del álbum T. Q. M.